Trivium (onderwijs), de drie basisvakken van de zeven vrije kunsten
 Trivium (band), een Amerikaanse metalband opgericht in 2000
 Trivium (zeekomkommer), de kruipvoet van een aantal soorten zeekomkommers
 Trivium College, voortgezet onderwijsinstelling in Amersfoort